Kunst může být:

 německy umění
 Entartete Kunst, česky zvrhlé umění
 Die Kunst der Fuge, česky Umění fugy – dílo Johanna Sebastiana Bacha
 Kunst (příjmení)